Иоганн Лихтенштейн:
 Лихтенштейн, Иоганн Непомук (1724—1748) — 7-й по счёту князь Лихтенштейн, сын князя Иосифа Иоганна Адама.
 Лихтенштейн, Иоганн I (1760—1836) — 10-й фюрст (князь) Лихтенштейн, возглавлял род в 1805—1806 и в 1814—1836 годах.